Землянки — название населённых пунктов.

Россия 
 Землянки — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Землянки — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.

Украина 
 Землянки — посёлок в Макеевском городском совете Донецкой области.
 Землянки — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Землянки — село в Волчанском районе Харьковской области.
 Землянки — село в Кегичёвском районе Харьковской области.

См. также 
 Соповские Землянки — село в Киржачском районе Владимирской области.